El término deportivo Juegos Paralímpicos puede hacer referencia a:

 Juegos Paralímpicos, evento multideportivo organizado por el Comité Paralímpico Internacional (CPI) para deportistas con discapacidad.
 Juegos Paralímpicos de Verano, evento mutideportivo organizdo por el CPI, para los deportes de verano, para deportistas con discapacidad.
 Juegos Paralímpicos de Invierno, evento multideportivo organizdo por el CPI, para los deportes de invierno, para deportistas con discapacidad.